CAB steht für:

 CAB (Band), US-amerikanische Fusion-Jazz-Band
 CAB (Dateiformat), Format zur komprimierten Archivierung von Dateien
 Provinz Cabinda (ISO-3166-2:AO-Code), Provinz und Exklave von Angola
 Cabinda Airport (IATA-Code), Flughafen von Cabinda, Angola
 Cantieri Aeronautica Bergamasca, Tochterfirma des italienischen Luftfahrtunternehmens Caproni, siehe Aeroplani Caproni S.A. #Unternehmensstruktur
 Celluloseacetatbutyrat, ein Biopolymer
 Change Advisory Board, Begriff aus der ITIL, siehe Change Management (ITIL) #Das Change Advisory Board (CAB)
 Chlorameisensäurebenzylester, auch Benzylchlorformiat, eine chemische Verbindung
 Civil Aeronautics Board, ehemalige amerikanische Luftfahrtbehörde
 Club Alpin Belge, belgische Bergsteiger-Vereinigung
 Constructions aéronautiques du Béarn, französischer Flugzeughersteller
 Crystal Atari Browser, Webbrowser für TOS-Systeme (Atari ST, Atari TT, Atari Falcon, Milan, Hades)
 Cab − Cola&Beer®, eine Handelsmarke der Krombacher Brauerei

Sportvereine:
 CA Banfield, argentinischer Fußballverein
 CA Belgrano, argentinischer Fußballverein
 Cheer Academy Bochum

Cab steht für:
 Cab (Mietfahrzeug), ursprünglich eine Mietkutsche, später ein Automobil im Taxidienst
 Lissunow Li-2 (NATO-Code), sowjetisches Passagier- und Transportflugzeug
 The Cab, US-amerikanische Rockband
 Cris Cab (* 1993), US-amerikanischer Singer-Songwriter

Čab steht für:
 Čab, Gemeinde in der Slowakei

cab steht für:
 Dateinamenserweiterung für mit CAB (Dateiformat) komprimierte Archiv-Dateien
 Garifuna (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Garifuna in Mittelamerika und in New York City

Abkürzung